Северный сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Северный сельсовет — в Первомайском районе Алтайского края.
 Северный сельсовет — в Архаринском районе Амурской области.
 Северный сельсовет — в Каргапольском районе Курганской области.
 Северный сельсовет — в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Северный сельсовет — в Северном районе Новосибирской области.
 Северный сельсовет — в Северном районе Оренбургской области.
 Северный сельсовет, с 2004 село Северное — в Александровском районе Ставропольского края.